Chapelier fou ou Chapelier Fou peut faire référence à :
 Chapelier fou, un personnage d’Alice au pays des merveilles ;
 Chapelier fou, un personnage de l'univers de Batman ;
 Chapelier Fou, un musicien électro.

Voir aussi 
 Le Chapelier fou, un roman policier de John Dickson Carr, publié en 1933.